

Biochimica 
 Glx – glutammina e glutammato, amminoacidi

Informatica 
 GLX – OpenGL Extension per X Window System, estensione per Windows, punto di connessione fra OpenGL e X Window System

Mineralogia 
 Glx – abbreviazione di galaxite

Armi 
 Beretta GLX 160 – lanciagranate italiano

Note